Kreisel steht für
 Kreisel, Rotationskörper
 Kreisverkehr, Verkehrsknotenpunkt
 Belgischer Kreisel, Radsportbegriff
 Schalker Kreisel, Spielform im Fußball
 Kreisel, Tanzfigur beim langsamen Walzer
 Steglitzer Kreisel, Gebäude in Berlin
 Gleichgewichtskreisel, ein physiotherapeutisches Gerät
 Kreisel (Heraldik), eine Wappenfigur
 Kreisel Electric, österreichischer Batteriehersteller
 Umgangssprachliche Bezeichnung für Platz der Deutschen Einheit (Kassel)

Kreisel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Kreisel (* 1970), deutscher Schwimmtrainer
 Franz Kreisel (1890–1960), deutscher Eishockeyspieler und -trainer sowie -schiedsrichter
 Georg Kreisel (1923–2015), englisch-US-amerikanischer Logiker und Mathematiker
 Hanns Kreisel (1931–2017), deutscher Pilzkundler
 Heinrich Kreisel (1898–1975), deutscher Kunsthistoriker, Museumsdirektor, Denkmalpfleger und Schriftsteller (Pseudonym: Croixelles)
 Henry Kreisel (1922–1991), kanadischer Schriftsteller österreichischer Herkunft
 Paul Eberhard Kreisel (1931–2011), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Walter Kreisel (* 1929), deutscher Bildhauer
 Wolf Kreisel, deutscher Handballtrainer

Siehe auch: